Svampriket kan avse:

 Svampriket – ett biologiskt rike, se Svampar
 Svampriket – hemlandet till Toads, Peach och många fler av Nintendos figurer, se Mushroom Kingdom